

Cinema 
In punta di piedi (Tall Story) – film del 1960 diretto da Joshua Logan 
In punta di piedi – film del 1984 diretto da Giampiero Mele

Musica 
In punta di piedi – EP di Nathalie del 2010
In punta di piedi – singolo di Nathalie del 2010

Televisione 
 In punta di piedi – film per la televisione del 2018 diretto da Alessandro D'Alatri